Кобец — украинская фамилия.

Известные носители

А 
 
 Кобец, Анатолий Степанович (род. 1955) — украинский учёный, ректор Днепропетровского государственного аграрного университета.
 Кобец, Андрей (род. 1997) — молдавский футболист.

В 
 Кобец, Василий Дмитриевич (1943—2020) — украинский советский писатель.
 Кобец, Вера Николаевна (род. 1949) — российская писательница и переводчица.
 Кобец, Вячеслав Иванович (род. 1941) — советский хозяйственный, государственный и политический деятель, председатель Магаданского облисполкома.

Г—К 
 Кобец, Григорий Яковлевич (1898—1990) — советский драматург, прозаик, сценарист.
 Кобец, Дарья Владимировна (более известна как Дарья Медо́вая; род. 1990) — украинская певица, актриса, телеведущая, модель, композитор и автор песен.
 Кобец, Константин Иванович (1939—2012) — генерал армии.

Р, С 
 Кобец, Роман Станиславович (род. 1981) — Герой Российской Федерации.
 Кобец, Семён Павлович (1922—1973) — Герой Советского Союза.
 Кобец, Сергей Спиридонович (1903—1953) — генерал-майор.

Ф 
 Кобец, Фёдор Семёнович (1913—1986) — Герой Советского Союза.

См. также 
 Кобец — одно из названий дербника.